Název Katov má více obcí:
 Katov (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Katov (okres Tábor) – obec v okrese Tábor

podobný název:
 Kátov – slovenská obec v okrese Skalica